Спортсмены из Люксембурга принимали участие в 29 Олимпийских играх современности. Олимпийский и спортивный комитет Люксембурга был основан в 1912 году и своих первых спортсменов направил на Олимпийские игры 1912 года в Стокгольме.

Недавно было обнаружено, что Мишель Теато, который на Олимпийских играх 1900 года представлял Францию, являлся люксембуржцем. Однако золотая медаль, которую Теато заработал в марафоне, была зачислена в копилку французов.

Не учитывая этой награды, на счету спортсменов Люксембурга 4 медали за всю историю Олимпийских игр: золото легкоатлета Жози Бартеля на дистанции 1500 м в 1952 году в Хельсинки, серебро тяжелоатлета Жозефа Альцина в 1920 году в Антверпене и 2 серебра знаменитого горнолыжника Марка Жирарделли в 1992 году в Альбервиле в супер-гиганте и гигантском слаломе. 

В 2008 году в Пекине велогонщик Энди Шлек был близок к тому, чтобы принести своей стране первую за 56 лет награду летних Олимпийских игр, но занял лишь 5-е место в групповой шоссейной гонке (после дисквалификации серебряного призёра Давиде Ребеллина Шлек переместился на 4-е место).

Кроме спортивных наград, люксембуржцы побеждали в творческих олимпийских соревнованиях — Жан Якоби выиграл 2 золота в рисовании (1924 и 1928), а  выиграл серебро в скульптуре (1924).

Медали летних Олимпийских игр

Медали зимних Олимпийских игр

См. также 
 Список знаменосцев Люксембурга на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Люксембург на официальном сайте Олимпийского движения